

Geografia 
 Awriyr-n-Izri – montagna nella soppressa regione del Souss-Massa-Draâ in Marocco

Persone 
 Brahim Izri – cantautore berbero con cittadinanza algerina
 Khalid Izri – cantante marocchino di madrelingua berbera